Ла Чилиљера има више значења:

 Ла Чилиљера (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Чилиљера (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику